Рома́н Анато́льевич Бе́зус (; 26 сентября 1990, Кременчуг, Полтавская область, Украинская ССР, СССР) — украинский футболист, полузащитник клуба «Омония (Никосия)» и сборной Украины. Участник чемпионата Европы 2020 года.

Биография

Клубная карьера 
В ДЮФЛ выступал за кременчугский «Кремень», также провёл четыре матча за команду «Молодь» (Полтава). 15 августа 2006 года дебютировал в «Кремне» во Второй лиге в матче с «Титаном» из Армянска (1:1).

Зимой 2009 года перешёл в полтавскую «Ворсклу» по приглашению Николая Павлова. На официальном сайте «Ворсклы» числился нападающим. В Премьер-лиге Украины дебютировал 26 мая 2009 года в матче с криворожским «Кривбассом» (2:0). Забил первый гол 31 октября 2009 года в ворота луганской «Зари» (2:0). 31 мая 2009 года «Ворскла» выиграла кубок Украины, в финале «Ворскла» обыграла донецкий «Шахтёр» (1:0).

11 июля 2009 года сыграл в матче за Суперкубок Украины, в котором полтавчане проиграли киевскому «Динамо» по пенальти (4:2, основное время 0:0). 20 августа 2009 года дебютировал в еврокубках в матче плей-офф раунда Лиги Европы против лиссабонской «Бенфики» (0:4). Лучший молодой футболист Украины по итогам сезона 2011/12. Будучи игроком «Ворсклы», Безус попал в национальную сборную Украины. Главный тренер сборной Олег Блохин использовал Безуса на позиции опорного полузащитника.
Роман защищал ворота команды в игре 1-го тура «Ворскла» — «Кривбасс», начиная с 85-й минуты, когда был удален Сергей Долганский, а лимит замен был уже исчерпан..

3 января 2013 года Роман Безус подписал контракт с «Динамо» (Киев). Срок соглашения рассчитан на пять лет. В команде Роман Безус получил номер 9, который раньше принадлежал Андрею Ярмоленко.
11 января 2015 года Роман Безус подписал контракт на три года с клубом «Днепр» (Днепропетровск). В команде игрок получил 10 номер.

12 июня 2016 Безус перешёл в бельгийский клуб «Сент-Трюйден», подписав годичный контракт. Там выступал 3 года, после чего перешёл в «Гент». С «Гентом» игрок заключил контракт на 3,5 года, по неофициальной информации, сумма трансфера составила около 1 миллиона долларов.

В апреле 2022 года Роман выиграл Кубок Бельгии в составе «Гента».

Карьера в сборной 
За сборную Украины дебютировал 11 ноября 2011 года в товарищеском матче против Германии (3:3), получил предупреждение на 19-й минуте, и был заменен на Сергея Назаренко. 7 июня 2013 года, выйдя на замену забил свой первый гол за сборную, в ворота Черногории на 92-й минуте, сделав счёт 4:0.

1 июня 2021 года был включен в официальную заявку сборной Украины главным тренером Андреем Шевченко для участия в матчах чемпионата Европы 2020 года.

Достижения 
 Чемпион Украины: 2014/15
 Обладатель Кубка Украины (2): 2008/09, 2013/14
 Бронзовый призёр чемпионата Украины (3): 2012/13, 2014/15, 2015/16
 Финалист Лиги Европы УЕФА: 2014/15
 Обладатель Кубка Бельгии: 2021/2022

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Ворскла»
 

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки ФК «Кремень»
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК «Сент-Трюйден»
Игроки ФК «Гент»
Игроки ФК «Омония» Никосия